Francisco de Paula de Silva y Álvarez de Toledo o Francisco de Paula de Silva Mendoza y Álvarez de Toledo, (1733–1770), fue un miembro de la nobleza española, X duque de Huéscar, , conde-duque de Olivares, XIII conde de Oropesa, XII conde de Alcaudete, conde de Lerín, XI conde de Galve, conde de Morente y conde de Fuentes, marqués de Coria, marqués del Carpio, marqués de Elche, marqués de Tarazona, X marqués de Frechilla y Villarramiel, VIII marqués del Villar de Grajanejos. 

Fue el hijo de Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII duque de Alba de Tormes y de María Bernarda Álvarez de Toledo y Portugal. El 2 de febrero 1757 contrajo matrimonio con Mariana de Silva-Bazán y Sarmiento, y tuvieron solamente una hija, María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, quien le sucedió a él como duquesa de Huéscar y más tarde, a su abuelo como XIII duquesa de Alba.

Ancestros

Referencias

Bibliografía
Hobbs, Nicolas (2007). "Grandes de España". 
Instituto de Salazar y Castro (in Spanish). Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles.

Nobles de España del siglo XVIII
Condes de España
Condes de Oropesa
Marqueses de Frechilla y Villarramiel
Condes de Alcaudete